Бордан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бордан, Андре (1875—1954) — люксембургский гимнаст, участник летних Олимпийских игр 1912 года.
 Бордан, Лили (род. 1982) — американская актриса венгерского происхождения.